Cutajar ist der Familienname mehrerer Personen:

 Josianne Cutajar (* 1989), maltesische Juristin und Politikerin, MdEP
 Michael Cutajar (* 1971), maltesischer Fußballspieler